Hindenburglinie - een Duitse verdedigingslinie die van 1916 tot 1917 in het noorden van Frankrijk werd aangelegd tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Westwall - een Duitse verdedigingslinie die vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd langs de Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Franse grens en door de geallieerden naar de linie uit de Eerste Wereldoorlog werd vernoemd.